Джонатан Старк (; нар. 3 квітня 1971) — колишній американський професійний тенісист,  колишня перша ракетка ATP у парному розряді (1 серпня 1994), переможець турнірів Великого шолома в парному розряді та міксті.
Здобув два одиночні та девятнадцять парних титулів туру ATP.
Найвищу одиночну позицію світового рейтингу — 36 місце досяг 28 лютого 1994 року. 
Завершив кар'єру 2001 року.

Юніорські фінали турнірів Великого шолома

Одиночний розряд: 1 (1 титул)

Парний розряд: 3 (3 титули)

Фінали ATP

Одиночний розряд: 3 (2 титули, 1 поразка)

Парний розряд: 40 (19 титулів, 21 поразка)

Поразки (21)

Досягнення

Одиночний розряд

Парний розряд

Мікст

Примітки

Посилання 
 
 
 

Народились 1971
Тенісисти США
Переможці Відкритого чемпіонату Франції з тенісу
Переможці юніорського Відкритого чемпіонату Франції з тенісу
Тенісисти на Кубку Гопмана
Переможці Відкритого чемпіонату США з тенісу
Переможці юніорського Відкритого чемпіонату США з тенісу
Переможці Вімблдонського турніру
Переможці юніорського Вімблдонського турніру
Переможці турнірів Великого шлему в парному розряді
Переможці та переможниці турнірів Великого шлему в міксті